199-я мотострелковая дивизия
 199-я пехотная дивизия (Германская империя)
 199-я пехотная дивизия (Третий рейх)

199-я стрелковая дивизия
 199-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941
 199-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943
 199-я штурмовая авиационная дивизия

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#199. divizija